Длинная:
 Длинная — река на острове Сахалин, Россия. 
 Длинная — река на северо-западе Камчатского края в России.
 Длинная — коса со всех сторон окружённая водами моря Лаптевых (фактически остров), у полуострова Суслова моря Лаптевых.
 Длинная — коса со всех сторон окружённая водами моря Лаптевых (фактически остров), находится в лагуне Проходная моря Лаптевых.
 Длинная — деревня, Щигровский район, Курская область, Россия.

См. также 

 Длинная улица — ранее название улицы Восстания в Кронштадте.
 Длинная улица — улица в городе Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга.